

Geografia

Austria 
 Seckau – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Murtal

Niemcy 
 Seckau – rzeka, dopływ Nette

Opactwo 
 Ulrich von Seckau – austriacki biskup

Inne 
 Seckau – opactwo

Zobacz też 
 Graz-Seckau